

Persone 
 David Riondino – cantautore, attore, regista e scrittore italiano
 Michele Riondino – attore italiano